Huawei Technologies Co. Ltd. () — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

Продукция 
Продукция Huawei включает:
 Потребительская электроника
 Мобильные устройства: смартфоны (в том числе под торговой маркой Honor) и планшеты; также разрабатывается ОС (Harmony OS) для них.
 Сетевые сервисы: магазин приложений AppGallery, число ежемесячных пользователей которого достигло в 2018 году 266 млн человек. В AppGallery зарегистрировано 560 тыс. разработчиков.

 Телекоммуникационное оборудование
 оборудование беспроводных сетей (LTE/HSDPA/W-CDMA/EDGE/GPRS/GSM, CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000 1X, TD-SCDMA)
 оборудование базовой сети (IMS, Mobile Softswitch, NGN)
 сетевые устройства (FTTx, xDSL, оптические устройства, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы)
 приложения и аппаратное обеспечение (IN, услуги мобильной передачи данных, BOSS)
 терминалы (UMTS/CDMA)

21 сентября 2010 года Хуавэй продемонстрировала в Гонконге опытный образец 700 Мбит/с DSL, где достигается скорость передачи 100 Мбит/с, которое больше подходит для предоставления «сверхширокополосных» услуг — такое решение может позволить операторам связи строить экономичные сети с большой полосой пропускания..

5G-технологии:
16 марта 2019 стало известно, что компания при помощи 5G в скором времени разработает онлайн-версию самого большого дворцового комплекса в мире — Запретного города в Пекине..

Процессоры Kirin 

Процессоры Kirin разрабатывает HiSilicon, подразделение Huawei.

Впервые Huawei представила систему на кристалле Kirin 970 (техпроцесс 10 нм) в августе 2017, на выставке электроники и бытовой техники IFA.

19 июля 2018 года «Хуавэй» представила мобильный процессор Kirin 710, производимый по 12-нанометровой технологии. В системе содержится восемь вычислительных ядер: 4 ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц и 4 ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц; в роли графического ускорителя выступает интегрированный контроллер ARM Mali-G51 MP4.

Kirin A1 — решение, ориентированное на носимую электронику: беспроводные наушники и умные часы..

Kirin 985 со встроенным модемом 5G (2020) ориентирован на недорогие флагманские смартфоны. 

Kirin 9000 5G/4G и Kirin 9000E — первая SoC от HiSilicon по 5 нм+ FinFET (EUV) техпроцессу.

Май 2019: британская ARM приостановила, по указанию властей США все отношения с «Хуавэй», чем поставила под угрозу возможность производить собственные процессоры Kirin;
спустя несколько месяцев ARM согласилась на продолжение сотрудничества с Huawei (юристы ARM подтвердили, что применяемые технологии считаются британскими, поэтому их можно продолжать передавать Huawei и HiSilicon)

Мобильный сегмент 

В 2015 году Huawei стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. По итогам первого квартала 2017 года компания также занимала третье место на рынке — объём поставок составил 34,2 млн смартфонов, что соответствует доле в 6,1 %.
Во втором квартале 2018 года компания Huawei обошла Apple, став вторым по величине производителем смартфонов в мире.

В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя Samsung и Apple.

В марте 2019 года компания представила свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster. В их оправу будут встроены динамики, микрофон, антенна и аккумулятор.

30 апреля 2019 года международная аналитическая компания IDC опубликовала статистические данные по мировым продажам смартфонов (количество проданных устройств) за первый квартал 2019 года. Huawei потеснила Apple и поднялась на второе место по продажам в этом сегменте, заняв 19,1 % мирового рынка смартфонов. На первом месте по-прежнему Samsung c 23,1 %, Apple c 11,7 % — на третьем. В абсолютных цифрах продажи Huawei в первом квартале 2019 года выросли на 50,3 % по сравнению с показателями первого квартала 2018 года — с 39,3 млн штук до 59,1 млн штук. За это же время продажи лидера (Samsung) упали на 8,1 % (с 78,2 до 71,9 млн штук), а объёмы продаж Apple рухнули практически на треть — 30,2 % (с 52,2 до 36,4 млн штук).

В июле 2019 года компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название HUAWEI Mate 20 X.

9 августа 2019 года Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.

Осенью 2019 года, из-за санкций со стороны США, компания Google не могла предоставлять Huawei свои сервисы (то есть Gmail, Google Play и т. д.), при этом сам Android на смартфонах работал. Очень сильным ударом по Huawei было полное удаление Google Play, вследствие чего нельзя было устанавливать приложения, но компания быстро перешла на свой собственный сервис AppGallery.

15 ноября 2019 года в продажу поступил сгибающийся смартфон Huawei Mate X, который стал одним из самых дорогих серийных смартфонов — 2400$ за младшую версию на базе процессора Kirin 980

2 июня 2021 года компания анонсировала линейку мобильных устройств, которые первыми получат операционную систему HarmonyOS 2.0. Она базируется на открытой версии Android и не поддерживает сервисы Google.

23 декабря 2021 года Huawei представила новые умные очки Huawei Smart Glasses. Устройство работает на HarmonyOS и имеет съемные линзы, встроенные динамики и микрофон, а также функции контроля за здоровьем.

В октябре 2022 года Financial Times сообщила, что компания планирует в 2023 году перезапустить линейку смартфонов с поддержкой 5G, несмотря на санкции США.

Основные показатели деятельности 
В начале 2012 года в компании работало более 110 тыс. человек, а в 2017 году — уже 180 тыс. человек.

Всего в 2010 году в компании насчитывалось 8 региональных отделений и около 100 филиалов по всему миру.
Huawei имеет 20 научно-исследовательских центров в разных странах, включая Китай, США, Германию, Турцию, Индию (Бангалор), Швецию (Стокгольм) и Россию (Москва). Компания создала совместные инновационные центры с такими крупными мировыми операторами связи, как Vodafone Group, BT Group, Telecom Italia, France Telecom, Telefonica, Deutsche Telekom.

В 2006 году компания демонстрировала рост в сегменте сетей нового поколения, включая сети 3G.

Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10 % от объёма подписанных контрактов (1,26 млрд $), оставаясь одним из ведущих (13 место) предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок — 26,8 тыс.

 Выручка в 2007 году — 12,5 млрд $ (рост на 48 % в сравнении 2006 годом). Большую часть контрактов в 2007 году — около 72 % — Huawei заключила на зарубежных или международных рынках. В сегменте мобильной связи 45 % всех новых контрактов Huawei пришлось на создание инфраструктуры UMTS/HSDPA и 44,8 % — на построение сетей CDMA. Заказчиками Huawei являются 35 из 50 крупнейших мировых операторов связи. В 2007 г. Huawei подписала 34 контракта в сфере управляемых сервисов, включая контракт с Vodafone, China Mobile, Etisalat и MNT Group.
 Выручка в 2008 году — 23,3 млрд $ (рост на 46 %), чистая прибыль — 1,15 млрд долл. В 2008 рентабельность операционной прибыли Huawei увеличилась с 3 до 13 %.
 Выручка в 2009 году — 21,5 млрд $ (снижение на 7,7 %). Чистая прибыль компании, по сравнению с прошлым годом, выросла в 2,3 раза и составила 2,7 млрд $. Доход от продаж — 21,8 млрд (увеличение на 19 %). Рентабельность чистой прибыли — 12,2 %.
 Оборот в 2012 году составил 46,5 млрд долларов, при численности персонала 170 тыс. человек.
 В 2016 году выручка компании достигла 75,103 млрд $, операционная прибыль — 6,842 млрд, чистая прибыль — 5,335 млрд. Продано 139 млн смартфонов.
 В 2017 году выручка компании достигла 92 млрд $, прирост товарооборота составил 15 %, продано 153 млн смартфонов.
 В 2018 году выручка компании достигла 107 млрд $, прибыль — 8,8 млрд $., продано более 200 млн смартфонов.
 В 2020 году выручка от продаж составила 891,4 млрд юаней (136,7 млрд долларов США), что на 3,8 % больше, чем в 2019 году, а чистая прибыль достигла 64,6 млрд юаней (9,9 млрд долларов США), превысив показатели предыдущего года на 3,2 %.
 2022 — в компании введён «режим выживания», подразумевающий сокращение расходов на неприбыльные проекты: Huawei сократит инвестиции в исследования и разработки и даже планирует уйти из нескольких стран мира и попутно заняться репатриацией своих китайских сотрудников. Это третий «режим выживания» в Huawei за последние два года.

Деятельность в СНГ

В России 
В России функционирует научно-исследовательский и учебный центр в Москве, а также центр технической поддержки в Новосибирске и центр управления сетями в Уфе. В 2017 году HUAWEI заявила об открытии на базе российского представительства в Москве лаборатории по тестированию сетевых технологий.

25 июля 2019 года вице-президент Huawei в Евразии Хэ Чженьи и ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Ерохин подписали меморандум о взаимопонимании, о создании Национальной академии в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

16 ноября 2018 года по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и с его активным участием министерство связи Республики Татарстан подписало с вице-президентом по глобальному сотрудничеству «Huawei» меморандум об открытии в Татарстане научно-исследовательского центра «Huawei». 27 ноября 2019 в Доме Правительства РТ Президент Татарстана и вице-президент Эми Линь обсудили планы сотрудничества.

В марте 2019 года Huawei сообщила о своих планах запустить в России сервис Huawei Music, который сможет составить конкуренцию Google Play Music, Apple Music и «Яндекс. Музыке».

2020: Huawei заявил об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь (а не в США) инвестиции в разработки.

2021: в апреле компания начала принимать заказы на новую модель TWS-гарнитуры FreeBuds 4i. Беспроводные внутриканальные наушники получили 10-мм динамики и процессор Kirin A1. Устройство поддерживает аудиокодеки AAC и SBC.

В мае компания представила Eyewear II — «умные» очки, созданные совместно с производителем оптических и солнцезащитных очков Gentle Monster.

В июне 2021 года стало известно, что компания вывела на российский рынок «умные» экраны Vision S, получившие поддержку приложения Vision S и сервисов «Сбер».

В Беларуси 
26 апреля 2011 года на международной выставке TIBO 2011 в Минске глава белорусского представительства Сюй Джидун рассказал журналистам, что в Белоруссии было реализовано около 107 тыс. мобильных устройств компании. Из них самой популярной моделью смартфонов являлся Huawei U8230 — 32 тысячи проданных устройств.

В Казахстане 
В ноябре 2018 года в рамках меморандума с Министерством связи и информации Казахстана и АО "Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде» в сфере сотрудничества и реализации инновационных проектов путем развития научно-исследовательского потенциала, с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Huawei открыл на территории технопарка «Astana Hub», совместный инновационный центр, для организации совместной работы инженеров компании и её партнеров, заказчиков и разработчиков с целью локализации, разработки и тестирования новых технологических решений.

В Узбекистане 
В ноябре 2018 года в рамках меморандума с Министерством связи и информации Узбекистана и АО "Национальным инфокоммуникационным холдингом «Хумо» в сфере сотрудничества и реализации инновационных проектов путем развития научно-исследовательского потенциала, с участием Президента Узбекитана Шавкатом Мирзиёевым. Huawei открыл на территории технопарка «Tashkent Hub», совместный инновационный центр, для организации совместной работы инженеров компании и её партнеров, заказчиков и разработчиков с целью локализации, разработки и тестирования новых технологических решений.

Huawei и США

Арест Мэн Ванчжоу 
1 декабря 2018 года в Ванкувере (Канада) была арестована финансовый директор и заместитель председателя правления «Huawei Technologies» Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя (это совпало с событием на Нью-Йоркской бирже, когда индекс Dow Jones рухнул в четверг более чем на 600 пунктов). Арест был произведён по запросу США, где её подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.
МИД КНР выразило США решительный протест в связи с задержанием Мэн Ванчжоу. 11 декабря 2018 года, после трехдневных слушаний, Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить Мэн Ванчжоу под залог 10 млн канадских долларов. Помимо внесения залога суд также обязал Ванчжоу сдать свои паспорта и носить на ноге электронный браслет.

Многие союзники США поспешили свернуть сотрудничество с китайской корпорацией.
Канцлер Германии А. Меркель пообещала продолжить бизнес с Huawei вопреки запрету США; Евросоюз поддержал эту линию, усилив при этом контроль в области кибербезопасности.

В июне 2020 ИА Рейтер сообщило о новых документах, появившихся в его распоряжении, которые подтверждают непосредственную связь Huawei с фирмой Skycom Tech Co Ltd, осуществлявшей поставки запрещённого оборудования в Иран.

«Война» с Huawei 

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны, внеся компанию Хуавэй в чёрный список, что должно существенно затруднить сбыт продукции на территории США. В Китае негативно отреагировали на это решение.

C 20 мая компания Google прекратила сотрудничество с Хуавэй, что означает её отключение от системы Android, но продолжила поддерживать нынешние смартфоны Huawei вплоть до 19 августа 2019 года. Ранее Google призвали к этому конгрессмены США.

22 мая британская компания ARM прекратила сотрудничество с Хуавэй, из-за чего компания лишилась производства своих собственных процессоров Kirin. В это же время глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают его компанию, хотя признал зависимость от производителей американских чипов.

23 мая из-за санкций перестали работать заводы тайваньской компании Flex, производящей смартфоны Huawei, но 28 мая компания возобновила работу заводов.

25 мая компании Wi-Fi Alliance и SD Association отстранили Хуавэй от Wi-Fi-альянса и SD-альянса, но потом возобновили сотрудничество только в рамках трёхмесячной отсрочки.

17 июня компания снизила прогноз по выручке в 2019—2020 годах на 30 млрд $.

13 мая 2020 года Президент США Дональд Трамп в своем новом распоряжении продлил запрет на сотрудничество американских фирм с компаниями, представляющими угрозу для национальной безопасности, до мая 2021. В документе не упоминаются конкретные производители, однако, фактически он налагает запрет на сотрудничество с Huawei и ZTE.

Летом 2021 года стало известно, что США одобрили заявки компании на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Их используют для производства экранов и сенсоров.

Критика 
Несанкционированное копирование технологий и промышленный шпионаж
Компания неоднократно критиковалась за недобросовестные методы разработки продуктов.
В частности, в 2003 году суд штата Техас (США) принял к производству иск компании Cisco Systems, ответчиками по которому выступали Huawei Technologies и 3Com. В исковом заявлении утверждалось, что операционная система VRP и документация к маршрутизаторам Quidway прямо скопированы с исходных текстов, принадлежащих Cisco Systems. В заявлении были представлены доказательства, включающие идентичные образцы кода, идентичные имена процедур и дефекты, аналогичные операционной системе Cisco IOS. Этот иск был урегулирован во внесудебном порядке. В последующих версиях VRP компания поменяла БНФ ряда команд, заменив, например, show на display.

В 2004 году сотрудник компании Huawei Чжу Ибинь (Zhu Yibin) был задержан охраной во внерабочее время на выставке SuperComm при разборке и фотографировании оборудования конкурирующей фирмы. Чжу Ибинь был зарегистрирован на выставке как посетитель от фиктивной компании Weihua.

В обоих случаях компания Huawei официально перенесла ответственность на недобросовестных сотрудников ().

Коммерческий шпионаж
В феврале 2009 года пресс-служба индонезийского оператора мобильной связи Excelcomindo Pratama сообщила о задержании сотрудника компании Huawei при попытке копирования служебной документации после проникновения в кабинет начальника управления планирования сети.

Недобросовестная реклама
Компания заявляет, что «основная продукция производится на базе микросхем ASIC собственной разработки и общей платформы для обеспечения соответствующего качества и экономической выгоды». Это заявление компании напрямую противоречит данным сторонних производителей микросхем — таких как EZChip, Xelerated и Dune Networks, совокупно обеспечивающих полный набор микросхем для сетевого оборудования компании. В октябре 2004 года Huawei выделил разработку микросхем в отдельное предприятие HiSilicon, однако оно не является производителем процессоров для сетевых устройств.

Стандартной практикой компании является демонстрация «нового поколения» оборудования, «временно недоступного» для продажи. На 2010 год самым известным примером такого оборудования являются 100 Гбит/c решения.

В рекламе Huawei P9 с двойной камерой от Лейка компания показывала отличные примеры снимков на этот смартфон. Китайские маркетологи выдали за снимок на Huawei P9 фотографию, сделанную на профессиональную камеру. Это удалось выяснить по метаданным изображения — снимок был сделан на зеркальную камеру Canon EOS 5D Mark III.

Обвинение в нарушении американских торговых санкций 
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по обвинению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Впоследствии она была выпущена под залог с рядом обязательств, например, оплатой собственной охраны и ношением GPS-браслета.

Весной 2019 года Китай выразил протест Канаде по причине решения о начале экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.

По информации на 20 апреля решение об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады в США может быть принято в августе 2021 года. Юристы Мэн Ваньчжоу подают заявление в Верховный суд провинции Британская Колумбия с просьбой перенести слушания, в ходе которых должно быть принято итоговое решение о возможной экстрадиции, до 3 августа текущего года в связи с обработкой новых документов по делу руководителя Huawei. Уточняется, что изначально запланированная дата начала слушаний — 26 апреля, а их длительность должна составить около трех недель.

На прошлой неделе адвокаты финансового директора достигли соглашения с банком HSBC в Гонконге о получении документов, которые могут повлиять на процесс экстрадиции после того, как аналогичный запрос был отклонен судами в Великобритании.

В уведомлении о подаче заявления присутствует обращение к генеральному прокурору Канады, в котором адвокаты Мэн Ваньчжоу выразили просьбу расследовать их утверждение о том, что США «существенно ввели в заблуждение» канадские суды посредством сведений, предоставленных в процессе ареста и экстрадиции финансового директора компании.

Ограничения в доступе на рынок 
В докладе Конгрессу США 2008 года американские военные заключили, что Huawei «поддерживает тесные связи» с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Как следствие, компании был ограничен доступ к сетям, передающим информацию государственного или военного характера. В частности, компании Huawei была запрещена покупка американской корпорации 3Com из соображений «национальной безопасности».
В 2012 году в Сенате был рассмотрен проект постановления комитета по разведке, где указывалось на опасность, которую представляет деятельность компании на территории страны.
В октябре 2012 в Конгрессе США в рамках доклада снова была озвучена информация о связях Huawei (а также другой китайской компании, ZTE) с китайскими государственными и военными органами, в связи с чем было рекомендовано отстранить эти фирмы от любых сделок по слияниям и поглощениям в США.

Аналогичные заключения по продукции компании были даны компетентными органами Великобритании.

Кроме США и Великобритании, существенные ограничения на деятельность компании также наложены на территории Австралии и
Индии.

Примечания

Ссылки 

 

Производители телекоммуникационного оборудования Китайской Народной Республики
Huawei
Производители сотовых телефонов
Производители электроники Китая
Производители микропроцессоров
Компании Шэньчжэня
Производители компьютеров Китая
Появились в 1987 году в Китае